Булаич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Булаич, Жарко (1922—2009) — югославский учёный и политический деятель.
 Булаич, Спасое (род. 1975) — словенский футболист, защитник.